Het ATP-toernooi van Florence 1994 (met de officiële naam Torneo Internazionali "Citta' di Firenze") werd gespeeld van 6 tot en met 12 juni 1994. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Circolo Del Tennis Firenze in de Italiaanse stad Florence.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Florence
ATP-toernooi van Florence